Rammingen (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Rammingen (Zwaben), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren